Хлебные бунты в Египте (, intifāḍatul khobz) — забастовка, прошедшая 18-19 января 1977 года во многих городах Египта. Это были сотни тысяч людей, которые протестовали против Всемирного банка и Международного Валютного Фонда, а именно против решения правительства сократить вдвое субсидии на продукты первой необходимости. В протестах были убиты 79 человек, более 550 были ранены и 1000 арестованы. Субсидии были вновь внесены.

История 
В 1976 году глава государства обратился за получением займов в Всемирный Банк, который в свою очередь сильно раскритиковал политику страны из-за субсидирования продуктов первой необходимости. В результате Анвар Садат в январе 1977 года объявил об отмене субсидий на муку, масло и рис, что привело к повышению цен на продукты на более чем 50 %.

См. также 
 Бунт призывников в Египте (1986)
 Революция в Египте (2011)

Примечания 

1977 год в Египте
Январь 1977 года
Массовые беспорядки
Забастовки
Анвар Садат
Арабские восстания